Ке́ссіді або Кассіді () — прізвище або ім'я ірландського походження.

Прізвище 
 Білл Кессіді (; 1957) — американський політик, член Республіканської партії.
 Буч Кессіді (, справжнє ім'я — Роберт Лірой Паркер, ; 1866–1908?) — американський грабіжник банків.
 Едвард Ідріс Кассіді (; 1924) — австралійський кардинал, дипломат Святого Престолу.
 Єва Кессіді (; 1963–1996) — американська співачка.
 Джо Кессіді (; 1872—?) — шотландський футболіст, нападник.
 Джоанна Кессіді (, уроджена Джоанна Вірджинія Кескі, ; 1945) — американська актриса, лауреат премії «Золотий глобус» (1984).
 Крістофер Джон Кессіді (, 1970) — американський астронавт.
 Кеті Кессіді (; 1986) — американська кіноакторка, співачка й фотомодель.
 Ніл Кессіді (; 1926–1968) — одна з найважливіших фігур покоління бітників 50-х років ХХ століття та психоделічного руху 60-х.
 Реффі Кессіді (; 2002) — англійська актриса
 Феохарій Харлампійович Кессіді (1920—2009) — радянський грецький філософ та історик давньогрецької філософії.

Ім'я 
 Кессіді Фрімен (; 1982) — американська актриса і музикант.

Інше 
 3382 Кассіді (3382 Cassidy) — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1948 року.
 Клан Кессіді (, ) — один з ірландських кланів.

Ірландські прізвища